Василий Парин:
 Парин, Василий Васильевич (1903—1971) — советский физиолог, академик АН СССР.
 Парин, Василий Николаевич (1877—1947) — советский учёный-медик, доктор медицинских наук, один из создателей Пермского медицинского института.